Ольшевський () — польське прізвище.

Прізвище можливо походить від слів:
 вільха (пол. olcha або olsza) — вид дерева.
 вільшина (пол. olszyna) — ліс з вільхи.
 вільшанка (пол. olszówka) — вид гриба.
 Ольшево, Ольшово — назва місцевості.

Відомі носії:
 Ольшевський Володимир Антонович (1873—1933) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Ольшевський Ігор Едилович — письменник, лауреат Волинської обласної премії імені Агатангела Кримського. Член Волинської обласної організації НСПУ
 Ольшевський Ігор Олександрович ( 1956) — міський голова Здолбунова.
 Кароль Станіслав Ольшевський — польський фізик і хімік.
 Мартин Ольшевський — український ливарник XIX століття.
 Ольшевський Мар'ян Казимир (1881—1915) — польський живописець, графік, мистецький критик, історик мистецтва.
 Ольшевський Микола Михайлович — гвардії молодший лейтенант, герой Радянського Союзу.
 Сильвестр (Ольшевський) — діяч РПЦ.
 Ольшевський Станіслав Іванович ( 12 жовтня 1951) — композитор, педагог. 
 Ян Ольшевський — польський політик, прем'єр-міністр Польщі (23 грудня 1991 — 5 червня 1992).

Див. також 
 Ольшевські — польський шляхетський рід.
 Ольшевська
Польські прізвища